Sibylline et les Cravates noires est le sixième album et chronologiquement la dix-huitième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot et Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1975
Histoire publiée pour la première fois en 1976